Aparnes o parnes, grup indoirànic.
 Parnes (Oise), municipi francès al departament de l'Oise.
 Mont Parnes, massís muntanyós al nord de la regió grega de l'Àtica.